Montenegrijns handbalteam (mannen)
 Montenegrijns handbalteam (vrouwen)